Bordogna steht für
 Bordogna (Roncobello), Ort in Italien
 Taxis-Bordogna-Valnigra, Nachkommen der mit Bonus von Bordogna verheirateten Elisabeth Taxis
 Bordogna-Plateau, Antarktis